Ordet forestilling har flere betydninger, og kan henvise til forskellige artikler:
Forestilling (mental) - indre billeder eller idéer.
 En forestilling kan være opførelse af et  teaterstykke, en opera eller lignende.

Titler
 Forestillinger er en dansk tv-serie fra 2007
 Verden som vilje og forestilling  er filosoffen Arthur Schopenhauers hovedværk og udkom i december 1818.
Forestillingen er en dansk eksperimentalfilm fra 1981
 Forestillinger om utroskab er en dansk dokumentarfilm fra 2001,
 Forestilling om det tyvende århundrede er en dansk roman fra 1988 skrevet af den danske forfatter Peter Høeg.
 Forestillinger (dokumentarfilm) fra 2003
 Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand er en dansk kortfilm fra 2006
Forestillinger om min far er en dansk kortfilm fra 2019.